XXIV Московский международный кинофестиваль проходил с 21 июня по 30 июня 2002 года. В качестве почётных гостей фестиваль посетили такие звёзды мирового кино, как актёры Харви Кейтель, Холли Хантер, Клаус Мария Брандауэр и Жаклин Биссет, а также режиссёры Атом Эгоян, Боб Рэфелсон, Жан-Марк Барр, Кшиштоф Занусси и Ежи Кавалерович.

Жюри 
Председатель жюри:
 Чингиз Айтматов, прозаик, сценарист (Киргизия)

Состав жюри:
 Фрут Чэнь Го — режиссёр (Китай)
 Ракшан Бани Этемад — режиссёр, продюсер (Иран)
 Джессика Хаузнер — режиссёр (Австрия)
 Доминик Борг — художник по костюмам (Франция)
 Йос Стеллинг — режиссёр (Нидерланды)
 Рэнда Хейнс — режиссёр (США)
 Карен Шахназаров — режиссёр, сценарист, продюсер (Россия)

Фильмы-участники 

 «Воскресение» — Resurrezione (Франция — Италия, режиссёр Паоло и Витторио Тавиани)
 «Всё кувырком» — En kort en lang (Дания — ФРГ, режиссёр Хелла Йооф)
 «Дом на Турецкой улице» — No good deed (ФРГ — Канада — США, режиссёр Боб Рейфелсон)
 «Дополнение» — Suplement (Польша, режиссёр Кшиштоф Занусси)
 «Зов земли» — Aye zohaye zamin (Иран, режиссёр Вахид Мусаян)
 «Кукушка» — Kukushka (Россия, режиссёр Александр Рогожкин)
 «Ни вздоха, ни смеха» — Hengittamatta & nauramatta (Финляндия, режиссёр Саара Саарела)
 «Одиночество крови» — Odinochestvo krovi (Россия, режиссёр Роман Прыгунов)
 «Проклятые» — Zatraceni (Чехия, режиссёр Дан Сватек)
 «Седьмое солнце любви» — O evdomos ilios tu erota (Греция, режиссёр Вангелис Сердарис)
 «Сердце медведицы» — Karu suda (Эстония — Россия — ФРГ — Чехия, режиссёр Арво Ихо)
 «Синева» — Blue (Япония, режиссёр Хироси Андо)
 «Тайная жизнь» — Uma vida em segredo (Бразилия, режиссёр Сузана Амарал)
 «Торжество Едермана» — Jedermanns fest (Австрия, режиссёр Фриц Ленер)
 «Чеховские мотивы» — Chekhovskie motivy (Россия — Украина, режиссёр Кира Муратова)

Награды 

 «Золотой Георгий»
 «Воскресение» / Resuprezione (реж. Паоло и Витторио Тавиани, Италия-Франция)

 «Серебряный Георгий»
 Режиссёр Александр Рогожкин («Кукушка» / Kukushka, Россия)
 Актёр Вилле Хаапасало («Кукушка» / Kukushka, Россия)
 Актриса Микако Итикава («Синева» / Blue, Япония)

 Специальный приз жюри
 «Зов земли» / Aye zohaye zamin (Иран, реж. Вахид Мусаян)

 Специальный приз «Верю. Константин Станиславский»
 Актёр Харви Кейтель (США)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Кукушка» / Kukushka (режиссёр Александр Рогожкин, Россия)

 Специальное упоминание жюри ФИПРЕССИ
 «Дополнение» / Suplement (реж. Кшиштоф Занусси, Польша)

Ссылки 
 Официальный сайт Московского международного кинофестиваля
 XXIV Московский кинофестиваль на сайте «Internet Movie Database»

2002
Кинофестивали 2002 года
2002 год в Москве
Июнь 2002 года